Clinton es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York:

 Clinton (condado de Clinton, Nueva York)
 Clinton (condado de Dutchess, Nueva York)
 Clinton (condado de Oneida, Nueva York)
 Hell's Kitchen, Manhattan, también conocido como Clinton.